Na siehste! steht für:

 Na siehste!, Nachfolgesendung von Na sowas!, siehe Na sowas!#Nachgeschichte
 Na siehste! – Das TV-Kult-Quiz mit Elton, Quizsendung